Никола́й Ива́нович Амо́сов (1881, Петергоф — 1944, Ташкент) — русский  и .

Биография 
Происходил из купеческой семьи Аммосовых. Мальчиком пел в Придворной Певческой капелле, в инструментальных классах при Капелле начал обучаться игре на арфе; занимался у А. Г. Цабеля. С 1902 года концертировал по России, работал в разных российских оркестрах (в том числе в 1907 г. в оркестре Большого театра). С 1927 года преподавал в классе арфы Ленинградской консерватории, среди его учеников — Елена Язвинская, Надежда Толстая, Ася Варосян и др.). 

Во время Великой Отечественной войны эвакуировался вместе с консерваторией в Узбекистан, где и умер в 1944 году.

Ссылки 
 Амосов, Николай Иванович

Академические музыканты СССР
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра